La categoria 57 kg era la terza categoria femminile di peso per il Judo ai Giochi della XXXI Olimpiade; la gara si è svolta l'8 agosto 2016 presso l'Arena Carioca 2 di Rio de Janeiro. Vi hanno partecipato 25 atlete di altrettanti paesi.

Formato 
L'evento si svolge con la formula dell'eliminazione diretta, che determina le vincitrici delle medaglie d'oro e d'argento. Le quattro atlete sconfitte ai quarti di finale si affrontano in un turno di ripescaggio; le vincitrici si scontrano con le perdenti delle semifinali per determinare le due medaglie di bronzo.

Programma

Risultati

Finali

Ripescaggi

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Collegamenti esterni 
 

F057